Андрей Рублëв стал чемпионом, обыграв в финале Новака Джоковича 6-2, 6-7 (4), 6-0.

Посев 

  Новак Джокович (финал)
  '''Андрей Рублëв (победитель)
  Карен Хачанов (полуфинал)
  Аслан Карацев ''(второй раунд)

<li> Кристиан Гарин (первый раунд)
<li> Фабио Фоньини (полуфинал)
<li> Миомир Кецманович (четвертьфинал)
<li> Душан Лайович (второй раунд)

Турнирная сетка

Используемые сокращения

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 

 Основной розыгрыш
 Квалификация

Чемпионаты Сербии
Чемпионаты по теннису среди мужчин